Podworyszki (lit. Dvariškės) − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki, zamieszkana przez 16 ludzi, 2 km na południe od Dziewieniszek.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Dziewieniszki